McKean bezeichnet:

 ein County im US-Bundesstaat Pennsylvania, McKean County
 einen Ort im Erie County im US-Bundesstaat Pennsylvania, McKean (Pennsylvania)
 eine der Phoenixinseln, siehe McKean (Kiribati)

McKean ist der Familienname folgender Personen:
 Dave McKean (* 1963), britischer Comiczeichner
 Henry McKean (* 1930), US-amerikanischer Mathematiker
 James B. McKean (1821–1879), US-amerikanischer Politiker
 Michael McKean (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler
 Olive McKean (1915–2006), US-amerikanische Schwimmerin
 Randy McKean, US-amerikanischer Jazzmusiker
 Samuel McKean (1787–1841), US-amerikanischer Politiker
 Thomas McKean (1734–1817), einer der Gründerväter der USA
 Tom McKean (* 1963), schottischer Leichtathlet 

Siehe auch:
 McKean Township
 M’Kean Point, Landspitze der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 McKeen